Jerusalém, capital de Israel
 Cidade Antiga (Jerusalém) 

 Outras localidades
 Jerusalém (Inhapim), distrito brasileiro no estado de Minas Gerais
 Jerusalem (Ohio), vila norte-americana
Jerusalém (distrito) - um dos seis distritos administrativos de Israel
 Reino de Jerusalém - Estado criado pela Primeira Cruzada
 Jerusalén, em El Salvador (depto de La Paz)
 Jerusalén (Cundinamarca), na Região Andina da Colômbia

 Diversos
 Jerusalem (álbum)
 Jerusalém (livro)
 Jerusalém (livro sueco)
 Nova Jerusalém, cidade celestial escatológica
 The Jerusalem Post, jornal israelense
 63163 Jerusalem, asteroide
 Jerusalem (vírus de computador)

Ver também 

Jerusalem